Тучапи може бити:

 Тучапи (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Тучапи (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Тучапи (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република